een rivier in Wales en Engeland, zie Wye (rivier)
 een aantal plaatsen, waaronder:
 Wye (Kent) (Verenigd Koninkrijk)
 Wye (Montana) (VS)